Кривоносово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривоносово — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Кривоносово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Кривоносово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Кривоносово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Кривоносово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Кривоносово — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.

Украина 
 Кривоносово — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Кривоносово (до 2016 г. — Червонозоревка) — село в Бобринецком районе Кировоградской области.